A Magyar Bankholding Zrt. az MKB Bank Nyrt.-t, a Takarék Csoportot irányító MTB Zrt.-t, illetve az MKB Bankba beolvadt Budapest Bank Zrt.-t magába foglaló pénzügyi holdingtársaság.

Története 
2020. május 15-én a Magyar Takarékszövetkezeti Bank és az MKB Bank közös pénzügyi holding társaság létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot, amelybe a két pénzintézet egyenlő tulajdonrésszel lépett be. A Magyar Bankholding Zrt. feladata egy új, jelentős piaci súllyal rendelkező, hazai tulajdonú bankcsoport létrehozása, amelyet a bankok közti szinergiák, illetve az együttműködésükben rejlő jelentős működési és költségoptimalizálási potenciál kiaknázásával tervez megvalósítani. Május 26-án a Budapest Bank Zrt. is csatlakozott a stratégiai együttműködéshez.

A Magyar Bankholding Zrt. 2020. június 12-én kapta meg a Magyar Nemzeti Banktól az alapítási engedélyt. Ezt követően több hónapos átvilágítási, egyeztetési és döntés-előkészítési folyamat után a Budapest Bank, az MKB Bank és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank meghatározó tulajdonosai 2020. október 30-án döntést hoztak arról, hogy banki részesedésüket a Magyar Bankholdingba apportálják.

2020 novemberében a holdingtársaság felsővezetése megkezdte operatív működését , míg a Magyar Bankholding tényleges működése 2020. december 15-én indult el, miután a három bank meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holding társaságba apportálták.  A megalakult bankcsoport konszolidált értéke meghaladta a 740 milliárd forintot. Az új pénzügyi társaságban a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék, az MKB Bank tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB tulajdonosai pedig 37,69 százalék részesedést szereztek az apport teljesülése során.

A három tagbank fúziója révén Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jött létre, amely összesen 2,2 millió lakossági ügyféllel rendelkezik, több mint 920 fiókot működtet, együttes mérlegfőösszege 8424, hitelállománya 3787, betétállománya 5414 milliárd forint.

2021. március 24-én a Magyar Bankholding igazgatósága és felügyelőbizottsága elfogadta a szervezet 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó üzleti stratégiáját, amely alapján a három tagbank fúziója 2023-ra valósulhat meg. A stratégia egyik fókuszpontját a digitalizációs törekvések adják. A csoport termékei és szolgáltatásai a teljes piaci spektrumot célozzák, különös tekintettel a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, illetve agrár ügyfelekre. A társaság a következő öt évben a pénzügyi eredmények növekedését célozza, 2025-ig pedig visszaforgatja a profitot a bankcsoport működésébe.

Díjai, elismerései 
2020 negyedik negyedévében a Magyar Bankholding tagbankjai biztosították a legnagyobb szerződött hitelállományt a hazai vállalkozások részére a Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrá! konstrukció keretében, amely teljesítményt 2021 január 5-én a Magyar Nemzeti Bank a Növekedési Hitelprogram Hajrá Kiválósági Díjjal ismerte el.

Vezetői 
 Igazgatóság elnöke: Dr. Barna Zsolt
 Vezérigazgató: Vida József
 Igazgatósági tagok: Dr. Balog Ádám, Dr. Lélfai Koppány Tibor, Dr. Tajthy Attila
 Felügyelőbizottság: Rózsa Zsolt János, Inámi-Bolgár Rita, Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta, Dr. Csapó András, Váradi Zoltán

Jegyzetek

További információk 
A Magyar Bankholding Zrt. hivatalos honlapja

Kereskedelmi bankok
Magyarországi cégek